Рафаэле Кадорна — имя следующих лиц:
 Кадорна, Рафаэле (1815) (1815—1897) — итальянский генерал.
 Кадорна, Рафаэле (1889) (1889—1973) — итальянский генерал, руководитель Движения Сопротивления, сын Луиджи Кадорна, племянник предыдущего.